Rete 2 – emittente radio svizzera
Rete 2 – vecchio nome di Rai 2, canale televisivo italiano